Spire se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Spire
 Camille Joseph Spire